Torrey Pines (« pins de Torrey ») peut désigner :
 Torrey Pines, un quartier de San Diego ;
 Pin de Torrey (Pinus torreyana), une espèce de pin ;
 Réserve d'État des pins de Torrey, une réserve naturelle située à La Jolla ;
 Plage d'État des pins de Torrey, une plage située à La Jolla ;
 Torrey Pines Golf Course, un terrain de golf.